Höhnel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Ludwig von Höhnel (1857–1942), österrikisk marinofficer, Afrikaforskare och geograf
 Franz Xaver Rudolf von Höhnel (1852–1920), österrikisk naturvetare

Tyska efternamn